Махеш Бупати и Леандер Паес су бранили титулу, али су одлучили да не учествују заједно у такмичењу парова. Бупати је учествовао у пару са Роханом Бопаном и изгубли су у полуфиналу, док је Паес у пару са Јанком Типсаревићем освојио титулу победивши у финалу Џонатана Ерлиха и Ендија Рама са 6–4, 6–4

Ноциоци

Жреб

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Ченај 2012."

Отворено првенство Ченаја у тенису 2012.
Отворено првенство Ченаја у тенису — парови